Mads-Magnus Damm er en professionel u13 fodboldspiller, der spiller på Ajax Amsterdam u13-hold og det danske u-13 landshold. Hans startede karrieren i Skærbæk IF i 2016.

Han debuterede på landsholdet i 2018 og kom til Ajax i 2019.

Eksterne henvisninger 
 

Fodboldspillere fra Danmark